MASH peut faire référence à :

Sigles 
 Acronyme anglais signifiant Mobile Army Surgical Hospital, voir Hôpital de campagne.
 Mise en alerte des services hospitaliers, ou « Plan MASH », composante intra-hospitalière du plan catastrophe médical en Belgique.

Titres 

 MASH, film de Robert Altman (1970), tiré du roman MASH: A Novel About Three Army Doctors de Richard Hooker.
 MASH, série télévisée américaine tirée du film de Robert Altman et diffusée de 1972 à 1983.

Autres 
 Mash, une marque franco-chinoise de moto, produite par la société SIMA (Beaune, France) ; la Five Hundred est un modèle.

Homonymie d'acronyme